

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Czarna Wieś – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Krowodrza
 Czarna Wieś - część wsi Lubcza w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice
 Czarna Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Czarna Wieś – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Czarna Wieś – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka 
 Czarna Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski

Inne 
 Czarna Wieś – dawna nazwa miasta Czarna Białostocka

Zobacz też 
 Czarna Wieś Kościelna
 Biała Wieś